Jan Cygenberg Zaleski (zm. 1679) – kuchmistrz wielki koronny
 Jan Stanisław Zaleski – chorąży i stolnik nurski
 Jan Władysław Zaleski – kasztelan wiski
 Jan Władysław Zaleski – stolnik nurski
 Jan Zaleski – polski chemik
 Jan Zaleski – polski filolog